

Geografia 
 Tello – comune della Colombia nel dipartimento di Huila
 Telloh – moderna città corrispondente all'antica Girsu sumerica

Persone 
 Andrés Tello – calciatore colombiano
 Cristian Tello – calciatore spagnolo
 Federico Tello –  ex calciatore argentino
 Deysi Cori Tello – scacchista peruviana
 Gary Tello – calciatore cileno
 Jorge Cori Tello – scacchista peruviano
 Julio César Tello – archeologo peruviano
 Rodrigo Tello – calciatore cileno